Triphora kan syfta på:

 Triphora (djur) – ett släkte av snäckor
 Triphora (växter) – ett släkte av växter